Er zijn twee verschillende albums geweest met de naam De grappen van Lambik 2.

De grappen van Lambik 2 (oude reeks), uitgegeven in 1956.
De grappen van Lambik 2 (nieuwe reeks), uitgegeven in 2004.